Das Sánchez-Casal Leotron Catalonia 2020 war ein Tennisturnier, das vom 5. bis 11. Oktober 2020 in Barcelona stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2020 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 131 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 133 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 127 kB)

ATP Challenger Tour 2020
Tennisturnier in Barcelona